Lalić (Odžaci, Srbija), naselje u Srbiji
 Lalić (prezime), hrvatsko prezime